AIK slutade säsongen 1996 på en fjärdeplats i Allsvenskan vilket inte innebar att AIK kvalificerade sig för något spel i Europa genom Allsvenskan under säsongen 1996. Däremot kunde AIK kvalificera sig för det europeiska cupspelet som skulle spelas 1996/97 genom att vinna Svenska Cupens upplaga 1995/96. Efter ett gruppspel som spelades i inomhushallar under januari och februari gick AIK vidare till och fick till slut spela mot Malmö FF i cupfinalen som spelades på Gamla Ullevi. AIK vann med 1-0 efter förlängning och var därmed kvalificerade för Cupvinnarcupen 1996/97. I denna europeiska cup fick AIK spela fyra matcher - först i den första omgången mot det isländska laget KR. AIK gick vidare med 2-1 totalt och ställdes mot franska Nîmes Olympique. AIK vann första matchen med 3-1 och förlorade andra med 1-0 och gick därmed vidare till kvartsfinal i Cupvinnarcupen, som skulle spelas 1997 mot FC Barcelona.

Tabell

Allsvenskan

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1996.

1 = Final av Svenska Cupen 1995/96

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 SC = Svenska Cupen
 ef = Efter förlängning
 CVC = Cupvinnarcupen

Källor

Fotboll i Sverige 1996
1996
Fotbollssäsongen 1996 efter lag